Pădureni nevű romániai települések:
Pădureni, Argeș megye
Pădureni (Berești-Bistrița község), Bákó megye
Pădureni (Dămienești község), Bákó megye
Pădureni (Filipeni község), Bákó megye
Pădureni (Izvoru Berheciului község), Bákó megye
Pădureni (Mărgineni község), Bákó megye
Erdőtelep, Bihar megye
Pădureni (Coșula község), Botoșani megye
Pădureni (Șendriceni község), Botoșani megye
Pădureni, Constanța megye
Pădureni, Dâmbovița megye
Pădureni, Giurgiu megye
Pădureni (Grajduri község), Iași megye
Pădureni (Popești község), Iași megye
Fejérdi fogadók, Kolozs megye
Magyaróság, Kolozs megye
Mezőkók, Kolozs megye
Sepsibesenyő, Kovászna megye
Erdőcsinád, Maros megye
Pădureni, Neamț megye
Erdeiházak, Szeben megye
Erdőaljarakottyás, Szilágy megye
Pădureni, Suceava megye
Pădureni, Temes megye
Pădureni, Vaslui megye
Pădureni (Jariștea község) , Vrancea megye
Pădureni (Mărășești község), Vrancea megye
Pădureni (Tâmboești község), Vrancea megye